Rising Sun:

 Rising Sun — независимое рок-объединение Тамбова.
 Rising Sun — яхта Дэвида Геффена.
 Rising Sun — немецкий лейбл звукозаписи.
 Rising Sun — альбом южно-корейской группы DBSK, выпущенный в 2005 году.
 Rising Sun/Heart, Mind and Soul — сингл группы DBSK.

См. также 
 Восходящее солнце — фильм Филипа Кауфмана.